De Boulonnais is een streek in het noordwesten van Frankrijk. De naam betekent letterlijk "van (rond) de stad Boulogne-sur-Mer" en wordt ook gebruikt voor:
 de Franse onder-provincie Boulonnais, de opvolger van het graafschap Boulogne
 Boulonnais (paard), een trekpaard uit de streek Boulonnais